Reerslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Reerslev Kirke (Kalundborg Kommune) – en kirke i Reerslev Sogn i Kalundborg Kommune
 Reerslev Kirke (Høje-Taastrup Kommune) – en kirke i Reerslev Sogn i Høje-Taastrup Kommune